

События 
 8 октября — Сражение при Андернахе
 Патриарх Фотий возвратился в Константинополь из изгнания.

Родились 
 Евтихий Александрийский — патриарх александрийский, автор краткой всеобщей истории (от сотворения мира до 937 года).
 Иоанн Рыльский, святой болгарской церкви.
 Генрих I Птицелов, король Германии.

Скончались 
 Людовик II Немецкий, восточнофранкский король.

См. также

Примечания